Az alábbi lista a kölni püspököket, érsekeket tartalmazza. A kölni érsek nem csak a Kölni főegyházmegye püspöke volt, hanem hivatalánál fogva (ex officio) a Német-római Birodalom választófejedelme, és egyúttal a 953 és 1803 között fennálló Kölni Választófejedelemség uralkodója is.

Mivel az első püspökök sora eléggé hiányos, csak az érsekek kerültek megszámozásra.

Kölni püspökök (313 – 795)

Kölni érsekek (795 – napjaink)

Fordítás

Források 
 , 92–94. oldal

Egyházi vezetők listái
Német részuralkodók listái
Kölni püspökök